Ilex bezeichnet:
 Stechpalmen
 Steineiche (Quercus ilex)
 den späteren Namen der Koblenzer Thrash-Metal-Band Pyracanda